Meadow Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Meadow Lake, Saskatchewan, ort, 
 Meadow Lake (flygplats), Saskatchewan,

USA 

 Meadow Lake, New Mexico, ort i Valencia County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar